Slow bezeichnet:
 SLOW (Band), eine belgische Funeral-Doom-Band
 Slow (Lied), Titel eines Liedes aus dem Jahr 2003 von Kylie Minogue
 Slow (2012), Film von Sascha Seifert aus dem Jahr 2012
 Slow (2023), Filmdrama von Marija Kavtaradze aus dem Jahr 2023
 Stehblues
 Slow Fork, Fluss in Alaska

slow. steht als Abkürzung für slowenisch, siehe Slowenische Sprache

Siehe auch:

Abkürzung